Jaime Hipp – pallanuotista statunitense
 Michal Hipp –  allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco
 Paul Hipp – attore statunitense